Morisson ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Morisson (1907–1964), französischer Eishockeyspieler
 Rui Morisson (* 1948), portugiesischer Schauspieler und Sprecher